Das Rothesay Classic Birmingham 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Birmingham. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 13. bis 19. Juni 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Ons Jabeur im Einzel sowie die Paarung Marie Bouzková/Lucie Hradecká im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Rothesay Classic Birmingham 2022 fand vom 11. bis 12. Juni 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Birmingham